Маглица () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маглица, Антон (род. 1991) — хорватский футболист, нападающий.
 Маглица, Энтони  (род. 1930) — основатель и владелец компании Mag Instrument Inc.